Bundesliga 1976/1977 był to 14. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 1976 roku, a zakończył się 21 maja 1977. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniła Borussia Mönchengladbach, dla której był to piąty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Dieter Müller, który strzelił 34 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1976 w Niemczech
1977 w Niemczech